Commissioner Gordon steht für:

 Commissioner Gordon, Figur aus dem Batman-Universum, siehe Figuren aus dem DC-Universum #Commissioner Gordon
 Commissioner Gordon (Band), deutsche Band